Kōshō, japanski car
Panamint, ime najzapadnije skupine Numica, ravničarskih Šošona